Pop Disaster Tour — двухмесячный тур, хэдлайнерами которого были панк-рок-группы Green Day и Blink-182 в 2002. С 17 апреля, концерты открывала группа Jimmy Eat World, и заканчивала группа Saves the Day. На некоторых концертах также играла инди-рок-группа Kut U Up. В основном, концерты проводились в театрах под открытым небом.

Выступления

Green Day 
Green Day были первыми, кто выступал на этом туре. Все песни длились около часа и 20 минут. Как они делали на предыдущих шоу, когда они играли кавер-версию песни Operation Ivy «Knowledge», они просили зрителей играть её.

 «Maria»
 «Longview»
 «Welcome to Paradise»
 «Hitchin' a Ride»
 «Brain Stew»
 «Jaded»
 «2000 Light Years Away»
 «Knowledge»
 «Basket Case»
 «She»
 «King for a Day / Shout»
 «Waiting»
 "Minority
 «When I Come Around»
 «Good Riddance (Time of Your Life)»

Blink-182 
Шоу заканчивалось выступлением Blink-182. Песни длились около часа и пяти минут.
 «Anthem Part Two»
 «The Rock Show»
 «Dumpweed»
 «Going Away to College»
 «What’s My Age Again?»
 «Please Take Me Home»
 «Happy Holidays, You Bastard»
 «Adam’s Song»
 «First Date»
 «Carousel»
 «When You Fucked Grandpa»
 «Dysentery Gary»
 «Family Reunion»
 «Don’t Leave Me»
 «Stay Together for the Kids»
 «All the Small Things»
 «What Went Wrong»
 «Reckless Abandon» (включая соло Трэвиса Баркера)
 «Dammit»

Даты и места концертов

Состав групп 

Green Day
 Билли Джо Армстронг — вокал, гитара
 Майк Дёрнт — бас-гитара, бэк-вокал
 Тре Кул — ударные
 Джейсон Уайт — гитара, бэк-вокал

Blink-182
 Том Делонг — вокал, гитара
 Марк Хоппус — вокал, бас-гитара
 Трэвис Баркер — ударные

Ссылки 

 Tour announcement
 Rockzone review of the May 11 Texas show

Концертные туры 2002 года
Green Day
Blink-182